The Little Vampire (boekenreeks) (Der kleine Vampir), een serie Duitstalige kinderboeken 
The Little Vampire (film), een film uit 2000, gebaseerd op de Duitstalige boeken
The Little Vampire (televisieserie), een Canadees-Duitse kinderserie, gemaakt in 1985